35-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві з 6 по 29 травня 1966 року.

Загальна інформація про турнір 
Фінальний турнір чемпіонату України 1966 року проходив за коловою системою за участі 18 шахістів. Не брали участь в першості республіки лідери українських шахів гросмейстери Юхим Геллер та Леонід Штейн.

Чудовий результат на старті турніру показав Володимир Савон, який після 10 туру мав у своєму активі 9 очок, слідом за ним йшли Юрій Сахаров — 8 очок, Валерій Жидков — 7½ очок, Владислав Шияновський, Ніколаєвський та Яків Юхтман — по 6½ очок.

Переломним став 11 тур, в якому Савон поступився білими фігурами В. Жидкову, після чого збавив свій переможний темп, набравши в наступних шести партіях лише 2 очки. Чим і скористалися його суперники, особливо 43-річний киянин Ю.Сахаров, який набравши загалом 13 очок з 17 можливих вперше став чемпіоном України. Друге місце посів молодий майстер із Запоріжжя В.Жидков (12 очок), третє за п'ятиразовим чемпіоном України Анатолієм Банником (11½ очок). Володимир Савон у підсумку посів четверте місце (11 очок). Набравши по 10½ очок Юрій Коц та Володимир Тукмаков замкнули шістку переможців, яка забезпечувала право участі у півфінальному турнірі чемпіонату СРСР. Пізніше за порушення турнірного режиму Федерація шахів УРСР позбавила Юрія Коца цього права.

Нагородою «За красу» відзначені партії Сахаров — Тукманов (6 тур) та Шияновський — Тукманов (17 тур).

За підсумками турніру ніхто із кандидатів у майстри спорту не виконав норму майстра спорту СРСР.

Зі 153 зіграних на турнірі партій  — 97 закінчилися перемогою однієї зі сторін (63,2%), внічию завершилися 56 партій.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Література 
 «Шахматы в СССР» № 9/66 стор.18-19

Посилання 
  Таблиця чемпіонату 
  Всі партії чемпіонату України

1966 у шахах
1966 в Україні
Травень 1966
Чемпіонати УРСР із шахів